Brejinense – abitanti di Brejinho (Rio Grande do Norte)
Brejinense – abitanti di Brejinho de Nazaré